AANA steht für:

 American Association of Nurse Anesthetists
 Arthroscopy Association of North America
 Australian Association of National Advertisers

Siehe auch:
 Aana

AANA